Het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20 van 1974 was de 5e editie van het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20, een CONCACAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Twaald landen namen deel aan dit toernooi dat van 17 augustus tot en met 1 september 1974 in Canada werd gespeeld. Mexico werd voor de vierde keer winnaar.   

Er werd gespeeld in 5 steden, Sudbury, Ottawa, Toronto, London en Kitchener.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Play-offs

Play-off finale
Door loting werd bepaald dat Mexico automatisch gekwalificeerd was en dat de overige 2 landen een play-off moesten spelen.

Finale

Voetbal in Canada
Voetbal in 1974
CONCACAF voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Canada